Верлинден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Верлинден, Аннелис (род. 1978) — бельгийский политик.
 Верлинден, Гери  (род. 1954) —  бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Верлинден, Дани  (род. 1963) — бельгийский футболист, вратарь.
 Верлинден, Йоэри (род. 1988) — голландский пловец, призер чемпионата Европы по плаванию и чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.